Fenestrolaimus är ett släkte av rundmaskar. Fenestrolaimus ingår i familjen Enoplidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Fenestrolaimus